La famille Maudet est une famille française originaire de Luché-Pringé, dans la Sarthe.

Personnalités 
 Clément Maudet (1829-1863), sous-lieutenant de la Légion étrangère.

Demeures 
 Le Port des Roches, à Luché-Pringé.

Hommages 
  Rue Clément Maudet (1829-1863), à Saint-Mars-d'Outillé.

Références 

Maudet
Maudet